Storsjön kan syfta på:

Sverige

Halland
 Storsjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (17,2 ha)
 Storsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
 Storsjön (Våxtorps socken, Halland), sjö i Laholms kommun,  (8,4 ha)

Småland
 Storsjön (Forserums socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (27,6 ha)
 Storsjön (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (2,47 km²)
 Storsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (2,08 km²)
 Storsjön (Karlslunda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Kalmar kommun,  (26 ha)
 Storsjön (Lofta socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (29,5 ha)
 Storsjön (Långaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (14,5 ha)
 Storsjön (Vrigstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (32,9 ha)
 Storsjön (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,3 km²)
 Storsjön (Östra Eds socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (30,6 ha)

Västergötland
 Storsjön (Horla socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (25,5 ha)
 Storsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,46 km²)

Östergötland
 Storsjön (Drothems socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (17,5 ha)
 Storsjön (Gammalkils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (1,4 km²)
 Storsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Askersunds kommun och Motala kommun,  (7,47 km²)
 Storsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (80,9 ha)
 Storsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646705-154270), sjö i Valdemarsviks kommun,  (44,5 ha)
 Storsjön (Ringarums socken, Östergötland, 646718-152813), sjö i Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun,  (30,4 ha)
 Storsjön (Vårdnäs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (23,9 ha)

Bohuslän
 Storsjön (västra), sjö i Kungälvs kommun,  (17,7 ha)
 Storsjön (östra), sjö i Kungälvs kommun,  (15,7 ha)

Södermanland
 Storsjön (Kattnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (7,81 km²)
 Storsjön (Stora Malms socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (1,16 km²)

Närke
 Storsjön (Axbergs socken, Närke), sjö i Örebro kommun, 
 Storsjön (Knista socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (1,65 km²)

Västmanland
 Storsjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (3,18 km²)
 Storsjön (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (59,1 ha)
 Storsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666733-151367), sjö i Norbergs kommun,  (84,3 ha)
 Storsjön (Norbergs socken, Västmanland, 667288-150936), sjö i Norbergs kommun,  (1,14 km²)
 Storsjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2,85 km²)

Uppland
 Storsjön (Edebo socken, Uppland, 665549-165163), sjö i Norrtälje kommun,  (53,5 ha)
 Storsjön (Edebo socken, Uppland, 665972-165000), sjö i Norrtälje kommun,  (39,6 ha)
 Storsjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (39 ha)
 Storsjön (Möja socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (15,4 ha)
 Storsjön (Riala socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (29 ha)
Storsjön, Vallentuna kommun, sjö i Vallentuna kommun,  (48 ha)
 Storsjön (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (89,1 ha)
 Storsjön (Össeby-Garns socken, Uppland, 660822-164801), sjö i Vallentuna kommun och Österåkers kommun,  (94,7 ha)
 Storsjön (Össeby-Garns socken, Uppland, 661079-164801), sjö i Norrtälje kommun och Vallentuna kommun,  (78,8 ha)

Värmland
 Storsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (23,3 ha)
 Storsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (4,17 km²)

Dalarna
 Storsjön (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (1,37 km²)
 Storsjön (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (2,21 km²)
 Storsjön (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (25 ha)
 Storsjön (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (4,96 km²)
 Storsjön (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (55,9 ha)

Gästrikland
 Storsjön (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (21,6 ha)
 Storsjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (66,5 ha)
 Storsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun och Sandvikens kommun,  (70,6 km²)
 Storsjön, del av Viksjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (14,7 km²)

Hälsingland
 Storsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (26,4 km²)
 Storsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (49,5 ha)
 Storsjön (Nianfors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (14,2 ha)
 Storsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (2,96 km²)
 Storsjön (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (40,4 ha)
 Storsjön (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Söderhamns kommun,  (2,04 km²)
 Storsjön, Hudiksvalls kommun, sjö i Hudiksvalls kommun,  (11,5 km²)
 Storsjön, Ljusdals kommun, sjö i Ljusdals kommun,  (1,89 km²)
 Storsjön, Nordanstigs kommun, sjö i Nordanstigs kommun,  (12,8 km²)

Härjedalen
 Storsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (27,7 km²)

Jämtland
 Storsjön, sjö i Östersunds kommun, Bergs kommun, Krokoms kommun och Åre kommun,  (456 km²)
 Storsjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (91,4 ha)
 Storsjön (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (22,6 ha)

Medelpad
 Storsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (28 ha)

Ångermanland
 Storsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 705040-157200), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (17,9 km²)
 Storsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 708836-158447), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,5 km²)
 Storsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 708666-163784), sjö i Bjurholms kommun,  (91,1 ha)
 Storsjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 710655-164677), sjö i Bjurholms kommun,  (23,9 ha)
 Storsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,87 km²)
 Storsjön (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (13,9 ha)
 Storsjön (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Timrå kommun,  (3,06 km²)
 Storsjön (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (4,82 km²)
 Storsjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
 Storsjön (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (63,3 ha)

Västerbotten
 Storsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (87 ha)

Lappland
 Storsjön (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (3,76 km²)
 Storsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,88 km²)

Naturreservat
 Storsjön (naturreservat) – ett kommunalt naturreservat i Borås kommun

Finland
 Fält i Lappfjärd i Kristinestad, fi.: Merijärvi

Se även
Södra Storsjön, sjö i Ljusdals kommun i Hälsingland,  (1,34 km²)
Isojärvi finska sjönamn med motsvarande betydelse
Storsjöbygden, kulturbygd i centrala Jämtland, runt Storsjön
Storsjö, kyrkby och småort i Bergs kommun och Härjedalen, 
Storsjö socken, 
Storsjö församling, tidigare församling i Härnösands stift i Bergs kommun i Jämtlands län –2010
Storsjö landskommun, tidigare kommun i Jämtlands län 1895–1951
 Storsjö distrikt – ett distrikt i Bergs kommun och Jämtlands län 2016–

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn